De negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 wordt verreden op vrijdag 21 juli 2017. De start is in Embrun en de finish in Salon-de-Provence.

Parcours 
Het is een heuvelachtig parcours vanuit de Franse Alpen naar de Provence. Onderweg zijn er drie beklimmingen van de derde categorie. In Banon is een tussensprint.

Verloop 
Elie Gesbert en Lilian Calmejane behoorden tot de eerste aanvallers. Er sloot zich een grote groep bij hen aan, zodat een kopgroep van 19 man ontstond, die al snel een voorpsrong van 5 minuten kreeg. Diverse aanvallen mislukten totdat met nog 18 kilometer te rijden de groep in twee delen uiteenviel. Jan Bakelants, Thomas De Gendt, Daniele Bennati, Sylvain Chavanel, Jens Keukeleire, Edvald Boasson Hagen, Nikias Arndt, Gesbert en Michael Albasini bleven voorin over. Arndt en Boasson Hagen namen de andere kant van een rotonde en wisten zo te ontsnappen. Boasson Hagen bleek te snel te zijn voor Arndt, en ging alleen als winnaar over de finish.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 De route van de 19e etappe op letour.fr

19
Ronde van Frankrijk 201719
Sport in Bouches-du-Rhône
Salon-de-Provence